Jimena (Jaén), een gemeente in de Spaanse provincie Jaén
Jimena de la Frontera, een gemeente in de Spaanse provincie Cádiz
Jimena, Spaanse versie van Simone